Wojna domowa w Somalii (od 1991)
 Wojna w Somalii (2006-2009)
 Wojna w Somalii (od 2009)

fa:جنگ در سومالی (۲۰۰۶)